Lets voetbalelftal onder 17 (mannen)
Lets voetbalelftal onder 17 (vrouwen)